Титаре́нко — украинская фамилия, производная от титар (ктитор) — сельский церковный староста.

Известные носители:
 Титаренко, Александр Иванович (1932—1993) — советский философ.
 
 Титаренко, Андрей Иванович (род. 1936) — генерал-лейтенант ВС РФ.
 
 Титаренко, Вячеслав Васильевич (1938—1998) — начальник ВШ КГБ СССР, генерал-майор, кандидат юридических наук.
 Титаренко, Евгений Максимович (1935—2018) — советский писатель.
 Титаренко, Евдокия Ивановна (род. 1938) — депутат Верховного совета УССР 10—11-го созывов.
 Титаренко, Инна Николаевна (род. 1971) — российский философ, общественный деятель, Глава Таганрога.
 Титаренко, Лариса Григорьевна (род. 1953) — белорусский социолог и философ.
 Титаренко, Мария Сергеевна (1917—2002) — азербайджанская советская актриса.
 Титаренко, Михаил Леонтьевич (1934—2016) — российский востоковед, директор Института Дальнего Востока РАН.
 Титаренко, Надежда Калистратовна (1903—1976) — украинская советская актриса.
 Титаренко, Пётр Артёмович — комбайнёр, Герой Социалистического Труда (1951).
 Титаренко (Горбачёва), Раиса Максимовна (1932—1999) — советский общественный деятель, супруга М. С. Горбачёва.
 Титаренко, Степан Иванович (1910—1943) — офицер Красной Армии, Герой Советского Союза.
 Титаренко, Татьяна Михайловна (род. 1950) — украинский психолог, профессор.
 Титаренко, Фёдор Иванович (1928 — ?) — депутат Верховного совета УССР 11-го созыва.

Составные фамилии 
 
 Орланский-Титаренко, Яков Фёдорович (1877—1941) — русский и советский баянист, музыкальный педагог, конструктор музыкальных инструментов.

Вымышленные 
 Комэск Титаренко — центральный персонаж фильма «В бой идут одни „старики“» (сыгранный Леонидом Быковым).

Примечания

См. также